Hummock steht für:

 englische Bezeichnung für einen Presseishügel

Sonstiges:
 Hummock Island (diverse Inseln)